

Personen
 Jan Buis (1866 - 1935), Nederlands rooms-katholiek priester en missionaris
 Jan Buis (1933), Nederlands wielrenner
 Joost Buis (1966), Nederlands Jazzmuzikant
 Leen Buis (1906 - 1986), Nederlands wielrenner
 Marjolein Buis (1988), Nederlandse rolstoeltennisspeelster
 Simon Buis (1892 – 1960), Nederlands rooms-katholiek pater en missionaris
 Suzanne Buis (1973), Nederlandse kinderboekenschrijfster, vertaalster en schrijfdocent

Fictieve personen
 Marco Buis, personage uit Goede tijden, slechte tijden

Langwerpig cilindervormig voorwerp
 buis of pijp, een lang, cylindrisch, hol voorwerp voor het vervoer van vloeistoffen of gassen of voor het bundelen van installatiedraden
 buis, een voorwerp voor (staal)constructies, lichtmasten en dergelijke
 mantelbuis, gebruikt voor de doorvoer van kabels of leidingen
 steigerbuis
 unionbuis, gebruikt in elektrotechnische installaties
 buis, deel van een buisbloem
 buis of tubus, onderdeel van verrekijker, microscoop of telescoop
 tunnelbuis, een tunnel bestaat uit één of meer tunnelbuizen

Overig
 buis (schip), een soort schip
 buis (explosief), de ontsteker van een bom of granaat
 buis, een soort jas
 dwangbuis
 wambuis
 Elektronica:
 elektronenbuis, ook wel radiobuis of vacuümbuis genoemd
 televisietoestel, ook wel kijkbuis genoemd
 kathodestraalbuis, ook wel beeldbuis genoemd
 buis, benaming in studententaal voor een onvoldoende